Petre Iordache este numele mai multor persoane din România.

 Petre Iordache (cornist), compozitor și instrumentist (corn francez, trompetă, saxofon) român
 Petrică Iordache, om de afaceri constănțean